Cette page est une liste d'événements qui se sont produits durant l'année 2021 en Lorraine.

Éléments de contexte 

La région reste marquée par la mise en place du passe sanitaire par le gouvernement Castex dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Événements 
 La Cathédrale Saint-Étienne de Toul fête ses 800 ans, sa construction ayant démarré en 1221.

Juillet
 17 juillet : première manifestation contre le pass sanitaire à Metz.
 24 juillet : nouvelle manifestation anti-pass sanitaire à Metz. 
 31 juillet : troisième manifestation des anti-pass à Metz.

Août
 7 août : lors d'une nouvelle manifestation à Metz, une femme brandit une pancarte affichant un message considéré par beaucoup comme antisémite.
 14 août : cinquième manifestation des anti-pass à Metz, marquée par une augmentation du nombre des manifestants et une forte tension entre les antifas et les groupes identitaires.
 19 août : Forbach connaît sa première mobilisation contre le pass, le défilé rassemblant environ 140 manifestants.
 21 août : sixième mobilisation dans le centre-ville de Metz, manifestation qui a un impact négatif sur le chiffre d'affaires des commerçants.
 26 août : mobilisation modeste contre le pass à Forbach.
 28 août : la septième mobilisation à Metz rassemble au moins 2000 personnes.

Septembre
 7 septembre : manifestation anti-pass sanitaire à Sarreguemines.
 10 au  12 septembre : 66ème Rallye de Lorraine autour de Saint-Dié-des-Vosges.
 20 au 26 septembre : Tournoi de tennis de Moselle (ATP 2021)

Octobre
 1er, 2 et 3 octobre : 32ème Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges. Thème : Corps.

 2 octobre : douzième samedi de mobilisation anti-pass à Metz.

 9 octobre : nouvelle manifestation anti-pass sanitaire à Metz.

 16 octobre : pour le treizième samedi de mobilisation, le préfet de la Moselle interdit le centre-ville de Metz aux manifestants.

 23 octobre : quatorzième samedi de mobilisation contre le pass à Metz, au cours de laquelle la tension monte d'un cran.

Novembre
 1er novembre : entrée en vigueur de l'obligation des équipements spéciaux pour les voitures en période hivernale. Elle s'applique partiellement pour la Moselle. La préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de ne pas mettre en place cette obligation.
 6 novembre : nouvelle manifestation anti-pass sanitaire à Metz.
 8 novembre : en raison d'une recrudescence de l'épidémie de Covid-19, retour des masques dans les écoles de Moselle.
 9 novembre : séances décentralisées du Festival du film italien de Villerupt dans un cinémobile devant la salle polyvalente de Serrouville.
 16 au 21 novembre : quatrième édition du festival CinéMaPlanète à Metz.
 30 novembre : septième édition des Ailes de cristal, manifestation qui distingue les entreprises qui ont fait l'actualité en Lorraine : Alizé Group, Amazon, Banook Group, Carfar, Chaussea, FC Metz Stadium, Les Fous de Terroirs, Sadap Meuse, Tétrao et Wongleon.

Naissances

Décès

Voir aussi 
 2021 dans le monde
 2021 en France
 Bibliographie de la Chronologie de la Lorraine

Notes et références 
Notes

Références

Chronologie de la Lorraine
2021 en France